Khachatur ist der Name folgender Personen:

 Khachatur Avetisyan, Khachatoor Avedissian, Chatschatur Avetis(s)ian (1926–1996), armenischer Komponist
 Khachatur III. (Katholikos von Aghtamar), Khachatur III. Schiroian († 1895), Katholikos des Katholikats von Aghtamar der Armenischen Apostolischen Kirche